Con il termine Vangeli di Durham ci si riferisce a due distinti evangeliari:
Vangeli di Durham – MS A.II.10
Vangeli di Durham – MS A.II.17